16. Mistrovství světa ve volejbale, se konalo od 17. listopadu do 3. prosince v Japonsku.

Účastníci 
Poprvé v historii se závěrečného turnaje zúčastnilo 24 mužstev, rozdělených do 4 skupin po šesti týmech. První čtyři mužstva z každé skupiny se kvalifikovalo do druhého kola turnaje, kde byly jen dvě skupiny.

Japonsko se do kvalifikovalo jako hostitel a Brazílie jako úřadující mistr světa. Ostatní mužstva se kvalifikovala z kontinentálních turnajů (9 z Evropy, 4 ze Severní a střední Ameriky, 2 z jižní Ameriky, 2 z Afriky a 5 z Asie a Oceánie).

Místa zápasů

Výsledky a tabulky 
Časové udaje podle místního času (UTC + 9)

Základní skupiny

Skupina A (Saitama)

Skupina B (Fukuoka)

Skupina C (Nagano)

Skupina D (Sendai)

Osmifinále

Skupina E (Sendai)

Skupina F (Hirošima)

Play off (Tokio)

Semifinále

Finále

O 3. místo

O 5 až 8. místo

O 5. místo

O 7. místo

O 9 až 12. místo

O 9. místo

O 11. místo

Přehled nejlepších hráčů 
 Nejužitečnější hráč:  Gilberto Godoy Filho
 Nejvíce bodující hráč:  Héctor Soto
 Nejlepší útočník:  Dante Amaral
 Nejlepší blokař:  Alexej Kulešov
 Nejlépe podávající hráč:  Matey Kaziyski
 Nejlepší nahrávač:  Paweł Zagumny
 Nejlepší Libero:  Alexej Verbov

Soupisky 
1.  Brazílie

Trenér: Bernardo Rezende (Bernardinho)

2.  Polsko

 Trenér: Raúl Lozano

3.  Bulharsko

 Trenér: Martin Stoev

Konečné pořadí

Externí odkazy 
 
 Oficiální stránky

Mistrovství světa ve volejbale mužů
Volejbal v roce 2006
Volejbal v Japonsku
Sportovní události v Tokiu
Sport v Naganu
Sport v Sendai
Sport ve Fukuoce
Sport v Hirošimě
Sportovní události v Japonsku